Party People – singolo dei Parliament del 1979
 Party People – album di Maki Nomiya del 2005
 Party People – singolo di Nelly del 2008